

Patronyme 

 Andrea Molino (né en 1964), compositeur et chef d'orchestre italien ;
 Antonio Molino Rojo (1926-2011), acteur espagnol ;
 Giovanni Molino (1705-1773), cardinal italien ;
 Kevin Molino (né en 1990), footballeur trinidadien ;
 Suzanne Molino, épouse Roubaud (1907-1993), angliciste et résistante française ;
 Walter Molino (1915-1997), dessinateur de bande dessinée et illustrateur italien.
Molino est aussi une variante de Molin, une famille de Venise.

Toponyme 
 Molino dei Torti, une commune italienne du Piémont ;
 Molino, census-designated place américaine située en Floride ;
 Molino Dorino, une station du métro de Milan ;
 Porta Molino à Padoue en Italie.

Autres 

 Bataille de Molino del Rey en 1847.

Voir aussi